P19 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 19, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament